Alex Fàbregas, Spaans hockeyer
 Cesc Fàbregas, Spaans voetballer